Александр Павлович Лаврин (, Советская Гавань, Хабаровский край) — российский писатель, драматург, фотограф, автор свыше 20 книг, изданных в России, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Китае, Болгарии, Венгрии и Польше. Самая известная книга Лаврина — «Хроники Харона». Написал пьесы «Усы мага», «Двое, или Сальери и Джульетта» (2011), «Казанова Чехова» (2012), а также две пьесы в соавторстве с Виктором Коркия — «С приветом, Дон Кихот!» и «Казанова: Уроки любви» (на сайте Виктора Коркия трагикомедия имеет название «Великий любовник, или Последняя ночь Казановы»). Автор идеи пьесы «Любовь по системе Станиславского» («Три брата»). Автор сценария документального фильма «Каждый десятый», посвященного людям с ограниченными возможностями (Россия, 1992). Один из основателей «Партии бессмертных» (Всероссийского добровольного общества воздержания от смерти, 1989). Президент Ассоциации ресторанно-гастрономических обозревателей. Основатель московского эногастрономического фестиваля Italia al dente (2012). Фотографии А. Лаврина публиковались во многих российских СМИ: «Аэрофлот», Where Moscow, Weekend, Free Тайм, «Вокруг света», Inflight Review, Amber, «Высокий полет», Mercedes Magazine и других. Участвовал в креативной разработке ряда российских брендов — в частности, пива «ПИТ» и ювелирного дома «Петр Привалов».
В 2017 году завершил книгу «12 историй о любви и смерти». В 2015—1916 гг. написал пьесы «Гоголь VS Пушкин», «Сальери и Моцарт», «Гамлет и Трио».
В сентябре 2018 года в издательстве «ПроЗаик» вышла его книга «С той стороны зеркального стекла… Тарковские: отец и сын».

Биография 
Родился в семье учителей (мать — учитель математики, отец — рисования и черчения). Бабушка — крестьянка, дед — плотник.

Образование: Московский государственный институт культуры, профессия — библиограф.

 В 1977—1993 гг. работал художественным руководителем ВИА в подмосковном Доме культуры, кладовщиком в типографии ВТО, стрелком ВОХР в Управлении канала им. Москвы, дробовщиком на фабрике игрушек, переплётчиком, частным таксистом, столяром-краснодеревщиком, репетитором, корреспондентом газеты «Советский цирк», литсотрудником журнала «Юность», переводчиком поэзии народов СССР.
 В 1994—1996 гг. главный редактор Издательского дома «Красная площадь».
 В 1996—2007 гг. главный редактор журнала WHERE Moscow, одновременно в 1997—1998 гг. — главный редактор журнала «Аэрофлот», одновременно в 1997 г. главный редактор журнала «АиФ Секретарь».
 С января 2008 г. по июль 2015 г. главный редактор спецпроектов Издательского дома СК ПРЕСС.
 В 1991 г. принят в Союз писателей СССР по рекомендации Арсения Тарковского.
 С 1994 г. член Российского ПЕН-центра (рекомендован Олегом Чухонцевым и Владимиром Маканиным).
 С 1996 г. Член Правления Союза российских писателей.
 С 1993 г. Президент Российского добровольного общества воздержания от смерти — Партии бессмертных.
 С 2009 г. Президент Ассоциации ресторанно-гастрономических обозревателей Москвы.

Лауреат ряда российских и международных премий, в том числе им. Джузеппе Джусти (Италия, 2010 г.).

Библиография 
 Много поэтов, хороших и разных. М., Знание, 1987 (в соавторстве с М. А. Пластовым)
 Кто есть кто в перестройке. Берлин, 1990.
 Поднимается ветер, или зимние любовники. Стихи. М., Советский писатель, 1991.
 1001 смерть. М.. Ретекс, 1991 г.
 Хроники Харона. Энциклопедия смерти (вышло 5 изданий). 1993, 1995, 2009, 2014 гг.
 Люди, звери и ангелы. Повести и рассказы. М., Московский рабочий, 1992.
 Азбука. Москва, 1996.
 Russian Album. London, 1996.
 Лавринизмы. Париж, 1997.Гравюры Цви Мильштейна.
 Лавринизмы-2. Париж, 1998. . Гравюры 12 французских художников.
 Словарь убийц. М., АСТ, 1997.
 Высокая кухня. Москва, ЭВО, 2008 г.
 Тарковские: отец и сын в зеркале судьбы. Москва, 2008. (В соавторстве с Паолой Педиконе)
 Знаменитые убийцы и жертвы. От Каина до Чикатило. Москва, ЭКСМО-ЭНАС (совместное издание), 2011.
 Скворчиная книга. Авторское издание. 2011.
 Внебюджетный кот и призрак Леди Дианы. Москва, 2011.
 Золотая книга. Москва, 2014.
 По ту сторону Леты. Москва, "Прозаик", 2015.
 Сфера Агасфера. Москва, "Прозаик", 2017.
 С той стороны зеркального стекла. Москва, "Прозаик", 2018.

Примечания

Ссылки 
Александр Лаврин: «Жизнь, как и смерть, штука индивидуальная.» Интервью на русско-американском портале RUNYweb.com

Писатели России
Ресторанные критики
Члены Союза писателей СССР
Выпускники библиографического факультета Московского государственного института культуры